Душан Пашек (; 7 сентября 1960, Братислава, Чехословакия, — 14 марта 1998, Братислава, Словакия) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Начал свою хоккейную карьеру в 1977 году, играя за братиславский клуб «Слован», выступавший в первой лиге Чехословакии.

В 1978 году участвовал в чемпионате Европы среди юниоров. В 1979 году стал серебряным призером чемпионата мира среди молодёжных команд и чемпионом ЧССР. В 1981 году дебютировал в национальной сборной на Кубке Канады и оставался в ее составе на протяжении семи лет.

В 1985 году у него родился сын, также названный Душаном. В том же году для прохождения военной службы Пашек на год перешел в клуб «Дукла (Йиглава)», а в 1986 году вернулся в «Слован». Был признан лучшим игроком кругового турнира чемпионата 1986/87, а также стал лучшим ассистентом лиги.

На Олимпиаде 1988 года в Калгари наряду с Владимиром Крутовым стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира. Сезон 1988/89 провел в клубе НХЛ «Миннесота Норт Старз», который еще в 1982 году выбрал Пашека в четвёртом раунде драфта под 81-м номером. Пашек сыграл в 50 матчах, где забил 5 шайб и сделал 10 голевых передач. В следующем сезоне он был отправлен в фарм-клуб «Миннесоты» «Каламазу Уингз», выступавший в , однако вскоре вернулся в Европу и подписал контракт со швейцарским «Лугано», в составе которого стал чемпионом Швейцарии.

Сезон 1990/91 Пашек встретил в родном «Словане», затем перешел в итальянский клуб серии А «Азиаго», где провел большую часть сезона, но закончил его уже в швейцарском «Амбри-Пиотта». В сезоне 1991/92 он вновь отправился в Италию, где играл за клуб «Фасса». Следующий сезон отыграл в финском «КалПа», после чего завершил карьеру игрока.

В середине 90-х Пашек стал президентом «Слована». В декабре 1997 года, помимо этого, он возглавил Словацкий союз хоккея на льду. 14 марта 1998 года покончил с собой по неустановленным причинам. Был похоронен на братиславском кладбище «Соловьиная долина».

В 2007 году посмертно стал членом Зала славы словацкого хоккея.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Страница в Зале славы словацкого хоккея

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Азиаго»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Фасса»
Игроки ХК КалПа
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные функционеры Словакии
Члены Зала славы словацкого хоккея
Похороненные на кладбище Соловьиная долина
Самоубийцы
Задрафтованные ХК «Миннесота Норт Старз»